Джоáнн Ка́ртер (, род. 17 апреля 1980, Сидней) — австралийская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Семикратная чемпионка Австралии (1995—1999, 2007, 2008) и участница Олимпийских игр (1998, 2006).

Карьера 
Джоанн Картер начала кататься в 4 года.  Она стала первой австралийской фигуристкой и второй спортсменкой в мире после Тары Липински, которая смогла выполнить каскад тройной риттбергер—тройной риттбергер. Картер представляла страну на Зимних Олимпийских играх 1998 и Зимних Олимпийских играх 2006 годов.

Лучшим её достижением на международной арене было 6-е место на зимней Универсиаде в 2003 году.

Результаты

Примечания

Ссылки 

 

Фигуристы Австралии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2006 года